Le nom Godi peut désigner :
 un Goði, dans la civilisation nordique de l'ère des Vikings est un dignitaire chargé de fonctions sacrées, telles que les sacrifices aux dieux  et la proclamation des lois.
 Godi,  est un auteur et coloriste de bande dessinée belge.